

Cinema 
 Big Bad Wolf – film del 1934
 Big Bad Wolf – film del 2006

Musica 
 Big Bad Wolf – album di Gary Hughes del 1989.
 Big Bad Wolf – singolo di Johnny "Guitar" Watson.
 Big Bad Wolf – singolo del gruppo musicale In This Moment.
 Big Bad Wolf – singolo del gruppo Duck Sauce.